Die  o dau (circuit integrat), part d'una oblia semiconductora
 Die  o Dia (Droma), municipi francès
 Bisbat de Die